L'édition masculine 1998 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 11 au , sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Marcelo Ríos remporte l'épreuve de simple, Mahesh Bhupathi et Leander Paes celle de double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
La finale du simple n'a pas lieu à cause du forfait d'Albert Costa, blessé au poignet. C'est la  dans l'histoire du tournoi qu'une finale n'a pas lieu.

Lauréats 
Marcelo Ríos remporte son  en simple par le forfait d'Albert Costa en finale. Il s'agit de son  et  sur terre battue. C'est la  qu'il s'impose à Rome, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, la paire indienne Mahesh Bhupathi/Leander Paes remporte son  en battant en finale Ellis Ferreira et Rick Leach. Il s'agit pour chacun du  en carrière.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 1998 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 1998) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 1998
Sport en Italie en 1998
Rome
Tennis en mai 1998